Des routes de plusieurs pays portent le code A381 ou A-381 :
  Voie rapide espagnole A-381 reliant Jerez de la Frontera à Los Barrios ;
  Autoroute russe A381 reliant Narian-Mar à l’aéroport de Narian-Mar.